John Derbyshire (schrijver), Amerikaans schrijver
John Derbyshire (zwemmer), Brits zwemmer